La Coupe de la Ligue de football 1994 est la cinquième des cinq éditions de l'ancienne version de la Coupe de la Ligue, disputée dans les années 1980 et années 1990.

Règlement 
La compétition est ouverte aux clubs professionnels de D1, D2 et National 1.

Les clubs peuvent aligner 15 joueurs par rencontre, avec un maximum de trois professionnels étrangers, et trois joueurs à l'essai.

Participants

Clubs de première division

Clubs de deuxième division

Clubs de National 1 
 Amiens SC
 LB Châteauroux
 SAS Épinal
 EA Guingamp
 CS Louhans-Cuiseaux 
 FC Perpignan

Premier tour 
Chaque groupe se joue sous forme de tableau à élimination directe. Chaque tour se joue en seul match. En cas d'égalité à l'issue d'un match, une prolongation et éventuellement des tirs au but sont joués. Les matchs ont lieu le 28 et le  ainsi que le .

Groupe 1 Midi-Sud-Loire

Groupe 2 Ouest

Groupe 3 Nord

Groupe 4 Est

Groupe 5 Centre 

L'AJ Auxerre est finalement aussi qualifié en quarts de finale après avoir gagné la coupe de France 1994.

Groupe 6 Sud-Est-Méditerranée

Phase finale

Règlement 
Tous les tours se déroulent en un seul match. En cas d'égalité à l'issue d'un match, une prolongation et éventuellement des tirs au but sont joués. Participent aux quarts de finale les six vainqueurs de chaque groupe plus l'AJ Auxerre (vainqueur de la coupe de France 1994) et l'équipe de l'UNFP composé de joueurs chômeurs.

Phase finale

Finale 
Pour sa victoire en finale, le RC Lens touche deux millions de francs.

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football 1993-1994
 Championnat de France de football D2 1993-1994
 Coupe de France de football 1993-1994

Liens externes 
  France League Cup 1994 sur rsssf.com

1994
Football en France en 1994